Берецки — фамилия. Известные носители:

 Берецки, Габор (1928—2012) — венгерский учёный, финно-угровед.
 Берецки, Золтан (род. 1976) — венгерский певец и артист.